Moda bezeichnet:

 das Museum of Domestic Design and Architecture in London
 einen Stadtteil von Kadıköy, Istanbul

MODA